Timeo  – nome proprio di persona italiano maschile
Timeo  – dialogo di Platone
Timeo di Locri  – filosofo pitagorico del V secolo a.C.
Timeo di Tauromenio  – storico greco della seconda metà del IV secolo a.C.
Timeo Sofista  – grammatico vissuto tra I e IV secolo d.C. autore di un Lessico a Platone

Pagine correlate
Timea